Zópiro (neto de Datuvaia) — filho de Megabizo e neto de Datuvaia, há duas versões contraditórias sobre ele (Heródoto e Ctésias); segundo Heródoto, ajudou Dario I a recuperar a Babilônia depois de uma revolta; segundo Ctésias, era o sátrapa da Babilônia e foi morto nesta revolta.
 Zópiro (neto de Zópiro) — filho de Megabizo e neto do anterior e de Xerxes I, após a morte do pai, revoltou-se contra o rei a Pérsia e se refugiou em Atenas.
 Zópiro de Tarento —  filósofo grego.
Zópiro (diálogo), um diálogo de Fédon, no qual o fisionomista Zópiro analisa Sócrates.
Zópiro (médico egípcio) — viveu na corte de Ptolemeu XII Auleta.

Desambiguações de história